Кольцо дискретного нормирования — это кольцо, которое можно получить в результате дискретного нормирования некоторого поля выбором подмножества элементов с неотрицательной нормой. Такое кольцо можно определить множеством эквивалентных способов.

Кольцо дискретного нормирования — это целостное кольцо R, удовлетворяющее одному из следующих (эквивалентных) условий:
 1) R — локальная область главных идеалов, не являющаяся полем.
 2) R — локальное дедекиндово кольцо, не являющееся полем.
 3) R — нётерово локальное кольцо, размерность Крулля которого равна единице, а единственный максимальный идеал — главный.
 4) R — целозамкнутое одномерное нётерово локальное кольцо.
 5) R — область главных идеалов с единственным ненулевым простым идеалом.
 6) R — факториальное кольцо с единственным неразложимым элементом (с точностью до взятия ассоциированных).
 7) Существует дискретное нормирование поля частных кольца R, такое что R совпадает со множеством элементов с неотрицательной нормой.

Примеры 
 Обозначим  Поле частных этого кольца — всё  Разложим числитель и знаменатель произвольного рационального  на простые и представим его в виде  с нечётными , положим  Тогда  — кольцо дискретного нормирования, соответствующее . Заметим, что  — локализация дедекиндова кольца  по простому идеалу . Оказывается, что локализация любого дедекиндова кольца по ненулевому простому идеалу — кольцо дискретного нормирования.
 В качестве более геометричного примера возьмём кольцо рациональных функций, знаменатель которых не равен нулю в нуле, то есть функций, которые определены в некоторой окрестности нуля. Такие функции образуют кольцо дискретного нормирования, единственный неприводимый элемент — функция  (с точностью до взятия ассоциированных), а соответствующее нормирование рациональных функций — порядок нуля (возможно, нулевой или отрицательный) этой функции в нуле. Этот пример является стандартным для изучения алгебраической кривой в неособой точке; в данном случае, алгебраическая кривая — вещественная ось.
 Другой важный пример — кольцо формальных степенных рядов; здесь неприводимый элемент — ряд , а нормирование — степень первого ненулевого коэффициента. Если ограничиться вещественными или комплексными коэффициентами, можно рассмотреть ряды, сходящиеся в некоторой окрестности нуля — это по-прежнему кольцо дискретного нормирования.
 Кольцо p-адических чисел .

Топология 
Любое кольцо дискретного нормирования естественным образом является топологическим кольцом, расстояние между элементами x и y задаётся следующим образом:
 

(вместо 2 можно взять любое действительное число >1). Интуитивно, элемент мал (близок к нулю), если его норма велика.

Кольцо дискретного нормирования компактно тогда и только тогда, когда оно полно и поле вычетов R/m (m — максимальный идеал) конечно.

Литература 
 Атья М., Макдональд И. Введение в коммутативную алгебру. — М: Мир, 1972
 

Коммутативная алгебра